Zelina kan syfta på:
 Zelina (vattendrag i Kroatien)
 Sveti Ivan Zelina, en stad i Kroatien